Ludvig av Orléans kan syfta på:

 Ludvig av Orléans (medeltid) (1372–1407), konung Karl V:s andre son
 Ludvig XII av Frankrike (1462–1515), kung av Frankrike från 1498 och kung av Neapel 1501–1504
 Ludvig av Orléans (tidigmodern tid) (1703–1752), en fransk prins och hertig av Orléans